Interfilm steht für:

 Interfilm Berlin, ein Kurzfilmverleih und Veranstalter des Internationalen Kurzfilmfestivals Berlin
 Interfilm (interkirchliche Vereinigung), eine interkirchliche Vereinigung im Filmbereich